Гринуич може да се отнася за:
 Гринуич, квартал и административен район на Лондон
 Гринуич, град в Кънектикът, САЩ
 Гринуич, остров в Антарктика